Tristan est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
 Tristan, prénom d'origine celte.
Signification: Tumulte, bruit

Les Tristan sont fêtés le

Littérature 
 Tristan, personnage du Cycle arthurien.
 , poème de Gottfried von Straßburg.
 Tristan (1903), nouvelle de Thomas Mann.

Art 
 Tristan est une série de bande dessinée de Hélène Cornen et François Plisson, parue aux éditions Dargaud;
 Tristan est un film de Philippe Harel, sorti en 2003, avec Mathilde Seigner et Nicole Garcia ;
 Tristan est un album du chanteur Jean-Louis Murat;
 Tristan Nihouarn, chanteur et musicien dans le groupe Matmatah.
 Tristan, chanteur dans le groupe Guilty Razors et chanteur du tube Bonne bonne humeur ce matin en 1988.
 Tristan Bernard, nom de plume de Paul Bernard, écrivain et dramaturge français ( - )

Toponyme 
 Île Tristan est une île bretonne, au large de Douarnenez ;
 Île Tristan (Antarctique) est un îlot rocheux à 1 km à l’Ouest de l’Île Yseult et à 300 m au Nord de l’extrémité occidentale du Cap Jules, en Antarctique ;
 Île Tristan da Cunha est une île britannique de l'océan Atlantique.
 Tristan est un cratère météoritique de Mimas, un satellite naturel de Saturne.

Personnalités portant ce patronyme 
 Tristan, le Bâtard de Beaufort (v.1335-1395), comte de Beaufort,
 Luis Tristán (1585-1624), peintre espagnol ;
 Tristan L'Hermite, de son vrai nom François L'Hermite, sieur du Solier (1601–1655) poète, dramaturge et romancier français ;
 Jules Marie Claude de Tristan (1776-1861), comte, botaniste ;
 Pierre Jean de Tristan (1888-1944), marquis, ornithologue ;
 Flora Tristan (1803-1844), femme de lettres française ;
 Frédérick Tristan (1931-2022), écrivain français ;
 Marie-France Tristan (1942-2022), universitaire française ;
 Béa Tristan (1951-), chanteuse française ;
 Diego Tristán (1976-), footballeur espagnol ;
 Roberto Tristán (1983-), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Miryam Tristán (1985-), joueuse péruvienne de football.
 Tristan Etumba Boyengo, Sénateur de la RDC

Zoologie 
 Tristan est un papillon (Aphantopus hyperantus) des forêts tempérées humides matures, présent sur les continents européens et asiatiques et appartenant à la famille des Nymphalidae

Divers 
 Tristan, anciennement Tristan & America, une marque de vêtements canadienne.
 TRISTAN, un ancien accélérateur de particules (collisionneur électron-positron) japonais, le premier à confirmer la polarisation du vide autour de l’électron en 1997
 Tristan, cocardier de la manade Saumade, Biòu d'or en 1999 et 2001.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme